Air Staff („Luftstab“) bezeichnet militärische Leitungsbehörden der Luftstreitkräfte in mehreren Ländern:

 Air Staff (Vereinigtes Königreich)
 Air Staff (Vereinigte Staaten)